В одиночному розряді тенісного турніру WTA Swiss Open 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Темешварі 6-0, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Беттіна Бюнге (2-ге коло)
  Вірджинія Рузічі (півфінал)
  Андреа Леанд (2-ге коло)
  Сью Баркер (3-тє коло)
 Відсутня
  Пем Кеселі-Телфорд (2-ге коло)

 Сенді Коллінз (1-ше коло)
 Джоанн Расселл (2-ге коло)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Відсутня
 Іванна Мадруга-Оссес (3-тє коло)
 Бонні Гадушек (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA Swiss Open